Wyniki podnoszenia ciężarów na 62. Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1989 roku w Atenach (Grecja). Startowali tylko mężczyźni w 10 kategoriach wagowych.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1989 w sporcie
Sport w Atenach